Byssonectria — рід грибів родини Pyronemataceae. Назва вперше опублікована 1881 року.

Класифікація 
До роду Byssonectria відносять 46 видів:

Примітки

Джерела 
 Karsten, P.A. 1881. Symbolae ad mycologiam Fennicam. VII. Meddelanden af Societas pro Fauna et Flora Fennica. 6:1-6 - P.6

Роди грибів
Піронемові